Жабокрицкий — фамилия; имеет женскую форму Жабокрицкая.
 Жабокрицкий, Александр Сергеевич (род. 1981) — украинский футболист, полузащитник.
 Жабокрицкий, Дмитрий (в монашестве Дионисий; ок. 1652—1715) — епископ Украинской грекокатолической церкви, епископ луцкий (с 1702)